Вадим Анатольевич Брезгунов (5 марта 1970, Москва) — советский и российский хоккеист, защитник. Спортивный директор хоккейного клуба КХЛ «Витязь».

Биография 
Вадим Брезгунов — воспитанник московского «Спартака».

Статистика выступлений

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика игрока

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Витязь»